Mercês kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mercês (kommun), Minas Gerais,

Portugal 

 Mercês (freguesia), Lissabon, Lisbon, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar